Nunapalussuaq bezeichnet:
 Nunapalussuaq (Berg, Appakkooriaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Nunapalussuaq (Berg, Melville-Bucht), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Nunapalussuaq (Berg, Paakitsup Sermersua), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland